13-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин прошёл 2-3 мая 1981 года в Мадриде (Испания). В нём приняли участие 48 гимнасток из 18 стран.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1981
Спорт в Испании в 1981 году
Международные спортивные соревнования в Мадриде
Май 1981 года
Чемпионаты Европы в 1981 году